

Geografia 

Potenza – città capoluogo della Basilicata e dell'omonima provincia.
Potenza Picena – comune italiano della provincia di Macerata
Potenza – fiume delle Marche
Villa Potenza – frazione del comune di Macerata

Persone 
Alessandro Potenza (1984) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Antonio Potenza (1935) – politico italiano
Bonaventura da Potenza, al secolo Carlo Antonio Gerardo Lavanga (1651-1711) – presbitero e religioso italiano, beato della Chiesa cattolica
Claudia Potenza (1981) – attrice italiana
Christian Potenza (1972) – attore e doppiatore canadese di origine italiana
Domenico Potenza (1937-2013) – politico italiano
Franco Potenza, nome d'arte di Francesco Potenza (1922-2011) – compositore, musicologo e direttore d'orchestra italiano
Gerardo di Potenza (...–1119) – vescovo di Potenza, santo della Chiesa cattolica
Jerry Potenza (1960) – attore e comico italiano

Scienze 
Potenza – nella filosofia aristotelica indica la possibilità di un ente di tradurre in atto le possibilità di realizzazione che in astratto possiede.
Potenza – in matematica, operazione detta anche elevamento a potenza.
Potenza – in fisica, grandezza fisica equivalente ad un lavoro rapportato ad un intervallo di tempo, che in elettrotecnica assume un'espressione generalizzabile come numero complesso.
Potenza – in geologia rappresenta lo spessore di uno strato roccioso.
Potenza – in farmacologia indica l'affinità di un farmaco per il suo bersaglio e la capacità di indurre un effetto con una certa dose.

Sport 
Potenza Calcio – Società di calcio dell'omonima città.

Varie 
Potenza – in storia concetto di potenza in storia e in politica.
Potenza – nellantropologia culturale italiana si riferisce a una forza che l'uomo esteriorizza rendendola oggettiva e che percepisce come più potente di lui.

Altri progetti